Выростков — русская фамилия. Известные носители:

 Выростков, Борис Дмитриевич (род. 1931) — советский композитор и педагог.
 Выростков, Иван Алексеевич (1890—1937) — советский государственный, политический и профсоюзный деятель.